Steen Steensen Blicher er navn på flere personer:
 Steen Steensen Blicher (1782-1848) – dansk digter
 Steen Steensen Blicher (fodboldspiller) (1899-1965) – dansk fodboldspiller for KB og landsholdet
 Steen Blicher (fodboldspiller) (født 1923) – dansk fodboldspiller for AB og landsholdet